Okręty US Navy o nazwie USS „Navajo”

 USS „Navajo” (AT-52) był holownikiem. W służbie w latach 1908-1937, jako jednostka pomocnicza w latach 1942-1946.
 USS „Navajo” (AT-64) był holownikiem. W służbie od 1940 roku, zatopiony w 1943 roku.
 USS „Navajo” (ATA-211) był pomocniczym holownikiem oceanicznym. W służbie w latach 1945-1962.
 USNS „Navajo” (T-ATF-169) jest holownikiem oceanicznym floty. W służbie od 1980 roku (stan na rok 2016).
 USS „Navajo III” (SP-298) był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1919.

Navajo